Рос може да се отнася за:
 Личности:
 Даяна Рос, американска певица;
 Джеймс Кларк Рос, британски полярен изследовател;
 Джон Рос, шотландски полярен изследовател.

 Географски обекти:
 връх Рос (), на остров Източен в Канадския арктичен архипелаг, източно от остров Елсмиър;
 връх Монт Рос (, 1850 м), на остров Кергелен, в Индийския океан;
 град Рос, в окръг Марин, щата Калифорния, САЩ
 залив Джеймс Рос (), на море Линкълн, на североизточното крайбрежие на остров Елсмиър, в Канадския арктичен архипелаг;
 ледена бариера Рос, отделяща шелфовият ледник Рос от море Рос;
 море Рос, в южната част на Тихия океан, край бреговете на Антарктида;
 нос Джеймс Рос (), на южния бряг на остров Кинг Уилям, в Канадския арктичен архипелаг;
 нос Джеймс Рос (), на южния бряг на остров Мелвил, в Канадския арктичен архипелаг;
 нос Рос (), в Антарктида, на брега на Земя Виктория;
 нос Рос (), на южния бряг на остров Виктория в Канадския арктичен архипелаг;
 нос Рос (), на югоизточния бряг на остров Мелвил в Канадския арктичен архипелаг;
 остров Джеймс Рос (), в море Уедъл;
 остров Рос (), в море Рос, край брега на Земя Виктория;
 остров Рос (), в Северния ледовит океан, архипелага Шпицберген;
 полуостров Рос (), на източния бряг на п-ов Бутия, в Северна Канада;
 проток Джеймс Рос (), между полуостров Бутия и остров Кинг Уилям на югозапад;
 река Джеймс Рос (устие, ), в северната част на остров Елсмиър, в Канадския арктичен архипелаг, вливаща се в залива Джеймс Рос;
 река Рос, в Украйна, десен приток на Днепър;
 шелфов ледник Рос (77° 25` – 85° 35` ю.ш., 144° 20` з.д. – 160° 00` и.д.) в Антарктида.

 Други:
 кратер Рос на Луната.